

Art et culture
 Footing est un film de court métrage réalisé par Damien Gault en 2012.

Sport
 Voir Jogging (sport)